Илларио́нов (Илларио́нова) — фамилия, а также топоним; происходит от имени Илларион.

Носители фамилии

Илларионов 
 Илларионов, Алексей Григорьевич (род. 1938) — кандидат географических наук, профессор кафедры ФиОГ географического факультета УдГУ.
 Илларионов, Андрей Николаевич (род. 1961) — российский экономист, советник президента РФ (2000—2005), президент Института экономического анализа.
 Илларионов, Валерий Васильевич (1939—1999) — космонавт-исследователь Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, инженер-радиотехник.
 Илларионов, Василий Васильевич (род. 1946) — якутский фольклорист.
 Илларионов, Владимир Иванович (1950—2017) — советский и российский каратист.
 Илларионов, Владимир Петрович (1929—2016) — заместитель начальника Главного следственного управления МВД СССР, генерал-майор.
 Илларионов, Дмитрий Николаевич (род. 1979) — российский гитарист.
 Илларионов, Иван Иванович (1895—1946) — чувашский писатель и переводчик.
 Илларионов, Игорь Вячеславович (1913—2008) — генерал-полковник.
 Илларионов, Иосиф Кузьмич (1898—1977) — геолог, кандидат геолого-минералогических наук.
 Илларионов, Михаил Юрьевич (род. 1968) — советский и российский хоккеист с мячом.
 
 Илларионов, Степан Илларионович (1904—1944) — Герой Советского Союза.
 Илларионов, Юрий Афанасьевич (род. 1946) — советский и российский тренер по хоккею с мячом, заслуженный тренер РСФСР.

Илларионова 
 Илларионова, Анастасия Александровна (род. 1999) — российская спортсменка, гандболистка.
 Илларионова, Анна Ивановна (1923—2009) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Илларионова, Тамара Ивановна (1936—2003) — советский юрист.

Топонимы 
 Илларионов — хутор в Боковском районе Ростовской области России.
 Илларионов — ручей в Архангельской области России, приток Сюзьмы.

См. также 
 Илларионовка
 Илларионово
 Ларионов